Meloja puede referirse a:
Uno de los nombres comunes de la planta Galium aparine.
Uno de los nombres comunes de la planta Cistus ladanifer.
Dulce de Meloja, a base de miel y parecido a la mermelada.